Tenor ([], Betonung auf der zweiten Silbe, von italienisch tenere ‚halten‘) steht für:
 Tenor, hohe männliche Gesangs-Stimmlage
 Sänger mit Tenorstimme, siehe Liste bekannter Sängerinnen und Sänger klassischer Musik #Tenor
 Tenor, mittlere Stimmlage von Musikinstrumenten, siehe etwa Tenorsaxophon
 Tenor (Suchmaschine)

Tenor ([], Betonung auf der ersten Silbe) steht für:
 Tenor (Urteil), Kern einer gerichtlichen Entscheidung
 Tenor, wichtiger Strukturton in den Kirchentonarten, siehe Rezitationston

Tenor ist der Vor-, Künstler- oder Familienname folgender Personen:
 Tenor Saw (1966–1988), jamaikanischer Singjay

 Jimi Tenor (* 1965), finnischer Musiker
 Siegrid Tenor-Alschausky (* 1954), deutsche Politikerin (SPD), MdL

Siehe auch:
 The Dark Tenor
 Tenore